Lang Suan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chumphon, Thailanda, cu o populație de 70.837 de locuitori și o suprafață de 935,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 147 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chumphon